

Geografia 
 Elías – comune della Colombia

Persone

Elias 
 Elias Mendes Trindade, noto semplicemente come Elias – calciatore brasiliano
 Elias – wrestler statunitense
 Biadigling Elias – calciatore etiope
 Blas Elias – batterista statunitense
 Cyrus Elias – attore statunitense
 Edna Elias – politica canadese
 Eliane Elias – pianista, cantante e compositrice brasiliana
 Gastão Elias – tennista portoghese
 Jean Elias – ex calciatore brasiliano
 Jonathan Elias – compositore e produttore discografico statunitense
 Melissa Elias – attrice canadese
 Norbert Elias – sociologo tedesco 
 Peter Elias – informatico statunitense
 Rosalind Elias – mezzosoprano statunitense
 Zé Elias – ex calciatore brasiliano

Elías
Domingo Elías – politico peruviano
 Toni Elías – pilota motociclistico spagnolo
 Víctor Elías – attore e cantante spagnolo

Eliáš
 Alois Eliáš – politico e generale cecoslovacco
 Patrik Eliáš – ex hockeista su ghiaccio ceco
 Pavel Eliáš – calciatore ceco

Altro 
 26970 Eliáš – asteroide
 Elias – variante del nome proprio di persona maschile Elia